Czerwony sztandar (Красное знамя) — ряд газет на польском языке:
 Название газеты Kurier Wileński с момента основания в 1953 г. по 1990 г.
 Czerwony Sztandar — газета, выходившая во Львове с 1939 по 1941 и с 1944 по 1950 гг.